Ljubostinje su naselje u sastavu Općine Unešić, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalaze se oko 10 kilometara jugozapadno od Unešića.

Povijest 

Od 1890. do 1931. naselje se nazivalo Ljuboštine.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 60 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Unešić